Vor Frelser (parochie, Aalborg), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Aalborg,
Vor Frelser (parochie, Esbjerg), een parochie van deze kerk in de Deense gemeente Esbjerg,
Vor Frelser (parochie, Horsens), een parochie van deze kerk in de Deense gemeente Horsens,
Vor Frelsers (parochie, Kopenhagen), een parochie van deze kerk in de Deense gemeente Kopenhagen, of
Vor Frelsers (parochie, Vejle), een parochie van deze kerk in de Deense gemeente Vejle.